Инчаусти () — испанская фамилия. Известные носители:

 Инчаусти, Беньят (род. 1986) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, баскского происхождения.
 Инчаусти, Йон Андер (род. 1992) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, баскского происхождения.
 Инчаусти, Леон (1859—1936) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах из католического монашеского ордена августинцев, мученик.